Naselja u BiH:
 Crkvenjak (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj
 Crkvenjak (Kreševo, BiH), naselje u općini Kreševo

Ostalo:
 Izop (Hyssopus), biljni rod, drugi nazivi: izop, miloduh, sipan, šipant